Кстинино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кстинино — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Кстинино — деревня в Пушкинском районе Московской области.